Ска́утское движе́ние (ска́утство, ска́уты, ) — всемирное добровольное военно-политическое образовательное молодёжное движение. Членство в скаутских организациях открыто для всех без различия пола, происхождения, расы или вероисповедания в соответствии с целью, принципами и методом основателя движения Роберта Баден-Пауэлла. Целью скаутского движения является содействие развитию молодых людей в достижении их полного физического, интеллектуального, эмоционального, социального и духовного потенциала как личности, ответственного гражданина и члена местного, национального и международного сообщества.

В движении используется скаутский метод, программа неформального образования с акцентом на практические занятия на свежем воздухе, в том числе приобретение навыков выживания в лесу, пеший туризм, водный туризм, спорт. Характерным отличием является униформа, в том числе — обязательное ношение скаутских галстуков. Эмблемой движения являются геральдическая лилия и трилистник.

Двумя крупнейшими скаутскими организациями являются Всемирная организация скаутского движения (WOSM) и Всемирная ассоциация девушек-гайдов и девушек-скаутов (WAGGGS).

Английское слово  переводят с английского как «разведчик». Поэтому в России скаутинг также иногда называют «разведчеством».
Международные и междугородные скаутские слёты проводят 1 раз в 3—4 года.

Зарождение скаутинга 
Основателем движения скаутов считают сэра Роберта Стефенсона Смита Баден-Пауэлла. В 1899 году полковник Баден-Пауэлл был назначен комендантом крепости Мафекинг в Южной Африке, которая после начала англо-бурской войны была осаждена армией буров. В гарнизоне было чуть больше тысячи солдат и полковник организовал вспомогательную воинскую часть из местных мальчишек, которые взяли на себя в том числе разведку и доставку донесений через позиции врага. Полковник был поражён тем, что мальчики воевали не хуже взрослых, отличались отвагой, хитростью, исполнительностью. Благодаря своим кадетам Баден-Пауэллу удалось продержаться с крошечным гарнизоном 207 дней, пока не подошло подкрепление. С этого момента полковник пришёл к выводу, что начинать готовить военных разведчиков надо с детства. Став генералом и возвратившись в Англию, Баден-Пауэлл основал движение скаутов в 1907 году в Великобритании. В 1907 году был проведён  на острове Браунси (Великобритания), а в 1908 году была издана всемирно известная книга «Скаутинг для мальчиков».

Новаторство скаутинга было в том, что в нём соединили подростков, детей и взрослых в одной организации, в процессе совместной деятельности, общей длительной игры в разведчиков, в стремлении быть полезными другим людям, природе и миру в целом. У Баден-Пауэлла отношения между взрослыми и детьми строились как равноправные, где взрослый и ребёнок играли каждый свою роль, ребёнок добровольно соглашался с позицией и ролью взрослого, как старшего товарища, более знающего, более умелого. Взрослый вёл за собой младшего. Так в скаутской организации отчасти была решена проблема антагонизма между взрослыми и детьми. Баден-Пауэлл понял стремление детей и подростков к неформальному общению, он уловил их желание объединиться между собой для реализации своих интересов и потребностей. Универсальность системы скаутинга заключается в её саморазвитии. Она соединяла подростков и взрослых в одну организацию, независимо от религиозных конфессий, различных рас и этносов, не только католической Европы, но и православных народов, мусульманского мира. Фактически скаутинг заложил основы педагогики нового типа, которая впоследствии в СССР получила название неформальная педагогика в противовес формальному (обязательному) школьному образованию.

Однако изобретение самой идеи принадлежит не Баден-Пауэллу, а писателю и художнику Эрнесту Сетон-Томпсону, создавшему первый в мире детский отряд  («лесных индейцев»). Историю создания отряда Сетон-Томпсон красочно описал в своей биографии, в главе «Знатоки леса». В 1906 году Сетон-Томпсон отправил свои записки Баден-Пауэллу, который во многом основывался на опыте писателя, создавая скаутов. Баден-Пауэлл создал совершенно новую общественную молодёжную организацию, за эти заслуги был возведён королём Англии Георгом V в звание барона с титулом Лорд Баден-Пауэлл оф Гилвелл. Изначально скаутинг был задуман для подготовки мальчиков к службе в английской армии и военные разных стран во многом приняли его систему. В первое время скаутинг как метод воспитания молодёжи допризывного возраста распространялся среди стран-участниц Антанты, но затем он вышел за эти рамки, получил более широкое распространение среди стран мира из-за своей универсальности. К 1909 году в Англии уже насчитывалось 14 000 скаутов. В 1910 году возникла «параллельная» бойскаутам организация девочек и девушек «гёрл-гайдов».

Большой вклад в движение скаутов внёс художник Пьер Жубер, сам ставший скаутом в 14 лет. В течение десятилетий он создавал великолепные иллюстрации к книгам и журналам о скаутах.

На развитие скаутского движения оказали влияние также работы Дэниела Картера Бирда.

Скаутинг в США 
Организация американских бойскаутов (:en:Boy Scouts of America) была создана в Чикаго 8 февраля 1910 года бизнесменом . Бойс приехал в Лондон в 1909 году по делам и, заблудившись, спросил дорогу у мальчика. Тот с готовностью объяснил, как найти нужный адрес, и проводил Бойса. При этом от предложенных денег мальчик отказался, заявив, что он бойскаут, а помощь людям — это его обязанность. После этого Бойс заинтересовался скаутизмом. Организация гёрлскаутов (:en:Girl Scouts of the USA) была создана в 1912 году. 

Мальчики в возрасте 8—10 лет составляют группу Cub Scouts («малышей»), от 11—13 — бойскаутов, а в 14 лет и старше скауты переходят в группу Explorers.

Для девочек существуют следующие категории: Daisy («ромашка», 5—6 лет), Brownie («коричневые», 6—8 лет), Junior («младшие», 9—11 лет), Cadette (12—14 лет), Senior («старшие», 14—17 лет).

Самой известной традицией скаутов в США является . Считается, что эта традиция появилась в 1917 году в городе Маскоги (штат Оклахома), где гёрлскауты принесли домашнюю выпечку на продажу в школу. Затем гёрлскауты по всей стране начали печь песочное печенье под руководством своих матерей, а затем продавать его соседям в бумажных пакетах. В 1936 году выпечка печенья была централизована, и девочки стали лишь продавать его. В настоящее время ассортимент печенья насчитывает более 10 разновидностей. 10—15% от продаж печенья получают сами девочки, 50% — скаутская организация, а остальное — производитель.

В последние годы «Бойскауты Америки» столкнулись с финансовыми трудностями из-за сокращения числа участников: в 1970-е годы в организации состояли четыре миллиона человек, а сейчас — менее двух миллионов.

В 2012 году верховный суд штата Орегон обязал «Бойскаутов Америки» опубликовать сведения обо всех случаях сексуального домогательства с 1965 по 1985 год. Тогда выяснилось, что до полиции не доходило более трети таких случаев.

В 2020 году более . В результате организация подала в суд в Делавэре заявление о своём банкротстве.

Скаутинг в России 

В России скаутинг зародился в 1909 году. Основатель российского (и далее советского) скаутского движения — полковник Олег Иванович Пантюхов (c 1919 имевший титул Старший Русский Скаут). Первый скаутский костёр был зажжён 30 апреля 1909 года в Павловском парке. В следующем году в 1-й Петербургской мужской гимназии возник «легион юных разведчиков», организованный преподавателем латыни В. Г. Янчевецким (известным впоследствии как детский писатель Ян). Гимназия находилась на углу Кабинетской (теперь — Правды) и Ивановской (нынешней Социалистической), отряд был создан из числа её учеников.

Книга Баден-Пауэлла «Скаутинг для мальчиков» () была получена Николаем II в 1910 году от одного из приближённых к нему лиц, проживавших в Англии, и вызвала живейший интерес царя, так как оказалась созвучной с его собственными мыслями о необходимости допризывной подготовки молодёжи, особенно сельской. По приказанию царя книга была переведена на русский язык и издана в типографии Главного штаба. Однако первые официальные попытки в этом направлении оказались неудачными, так как строились на «фельдфебельских» (выражение Пантюхова) принципах, полностью исключавших игровой элемент. Таковыми было прежде всего движение с петровским названием «потешных» — организованные по приказанию «сверху» детские отряды, в которых дети проходили строевую и начальную военную подготовку. Это движение, против которого активно выступал Пантюхов, вскоре потерпело провал. Одновременно штабс-ротмистр А. Г. Захарченко был по царскому приказу командирован в Англию для изучения опыта скаутизма, после чего создал в Москве скаутскую дружину. Однако дружина Захарченко, в которой обучение скаутов было поручено юнкерам, была по сути комбинацией скаутизма с движением «потешных» и также потерпела провал. Реальным основателем московского скаутизма является редактор журнала «Вокруг света» В. А. Попов. В Киеве зачинателем скаутизма был гимназический преподаватель А. К. Анохин, впоследствии (1915 год) организовавший первый отряд гёрл-скаутов.

Обозначившийся провал движения «потешных» склонил «сферы» в сторону поддержки чистого скаутизма, и в августе 1914 года было организовано «Общество содействия мальчикам-разведчикам» — «Русский скаут». Председателем общества стал вице-адмирал Бострем (ранее курировавший «потешных»), вице-председателем — Пантюхов.

С началом Первой мировой войны один из основателей движения скаутов в России полковник О. И. Пантюхов отправился на фронт и царскосельский отряд скаутов (впоследствии переименованных на русский манер в «юные разведчики») возглавил Эраст Платонович Цытович. Штаб-квартира царскосельской дружины помещалась в стенах реального училища, директором которого он и являлся.

В 1915 году Цытович привлёк к движению скаутов великого князя Георгия Константиновича и, по распоряжению императора Николая II, записал в царскосельский отряд цесаревича Алексея.

С 1915 года Цытович стал председателем царскосельского военно-спортивного комитета и членом комитета общества «Русский скаут», председателем которого был вице-адмирал И. Ф. Бострем. Деятельное участие в обществе принимала также сестра императрицы великая княгиня Елизавета Фёдоровна.

В декабре 1915 года Цытович принял активное участие в организации первого всероссийского съезда по скаутизму, прошедшего в Петрограде. На съезде он прочитал несколько основополагающих докладов, посвящённых скаутскому движению «Взаимоотношения семьи, школы и организации скаутов» и «Этические основы скаутизма», в вышеупомянутом докладе Э. П. Цытович произнёс несколько лозунгов, которые впоследствии переняли пионерские организации СССР, вот что он писал:
Будем же надеяться на то, … что зажёгшаяся звезда скаутизма над русской молодёжью разгорится ярким светом на всем обширном пространстве нашей дорогой родины и что сотни тысяч русских мальчиков и девочек на призыв: «Будьте готовы!» будут стройно, бодро и весело отвечать: «Всегда готовы!»

В 1915 году произошёл первый скаутский съезд, утвердивший устав, организационную структуру, символику русского скаутизма. К осени 1917 года насчитывалось 50 скаутов.

В 1915 году Николаем Адуевым был написан гимн скаутов — «Будь готов!», положенный на музыку редактором журнала «Вокруг света» Владимиром Поповым, являвшимся начальником московской дружины скаутов (последнему также принадлежат слова и музыка популярной скаутской песни «Картошка», известной в СССР под видом пионерской песни). В том же 1915 году Попов создал первый в мире музей скаутинга, а в следующем году организовал отряд речных скаутов.

После Октябрьской революции скаутское движение распалось. Если в областях, занятых белыми, сохранялся традиционный скаутинг, придерживавшийся патриотической и антисоветской позиции (многие скауты, в частности, были участниками антисоветского подполья; ряд руководителей скаутских организаций в Крыму и на Украине были арестованы ЧК и расстреляны), — то на советской территории наблюдались попытки в той или иной форме соединить скаутскую организацию с революционной идеологией («пионерское» движение Иннокентия Жукова, «юкистское» движение — «юных коммунистов», принявших галстуки красного цвета, городской клуб «Красный скаут»). Наконец, существовало и принципиально аполитичное движение «лесных братьев» — следопытов леса, продолжавших туристически-натуралистские традиции с опорой на книги Сетон-Томпсона. Однако комсомол, видя в скаутах своих соперников, резко отрицательно относился ко всем этим формам и уже в 1919 году объявил им войну. Скаутинг был объявлен реакционным, буржуазным и монархическим явлением (подробно см. в статье «Пионерское движение»). Особенно усилились гонения с начала 1922 года, когда было принято решение о создании детской коммунистической организации, перенявшей ряд внешних форм скаутинга.

Наиболее стойкие из скаутских организаций дотянули до весны 1923 года, когда в мае прошёл последний скаутский слёт у села Всехсвятское под Москвой. Участники слёта шли в форме и со знамёнами. Слёт был разогнан, а организаторы его — арестованы.

Скаутские организации, однако, некоторое время продолжали существовать в подполье, как, например, «Братство костра», члены которого пели:
Нас десять, вы слышите, десять!
И старшему нет двадцати,
Нас можно, конечно, повесить,
Но надо сначала найти!

Подпольные скауты продолжали поддерживать отношения со скаутами эмиграции и Пантюховым до 1927 года.

В результате в СССР осталось только пионерское движение, которое было построено на основе скаутинга. Однако за рубежом продолжали свою деятельность нескольких русских скаутов, создавших национальную организацию русских скаутов (НОРС) под руководством Пантюхова. Русских скаутов можно было найти в Западной Европе, Австралии, Южной и Северной Америки.

В 1942 году Ростислав Полчанинов создал на территории оккупированной Псковской области скаутскую организацию при содействии псковской православной миссии. При отступлении немецких оккупантов часть скаутов эмигрировала вместе с ним и вступила в скаутскую организацию русских эмигрантов в Германии, часть осталась в СССР.

В 1990 году скаутское движение было официально разрешено. Началось возрождение русского скаутинга.

Приблизительная численность российского скаутинга на 2007 год — 30 человек. Сейчас в России нет единой скаутской организации. Среди самых крупных российских организаций можно назвать следующие: Организация Российских Юных Разведчиков, Национальная Организация Российских Скаутов-разведчиков, Русский союз скаутов, Российская Ассоциация девочек-скаутов, Братство Православных Следопытов.

С весны 2019 года в России стартовало скаутское движение на базе христианской организации «Армия Спасения». В ряды скаутов может вступить любой желающий мальчик или девочка в возрасте от 5 до 17 лет. Скауты, соответственно, подразделяются на 3 возрастные группы: 5—7, 8—11 и 12—17 лет.

Гимн русских скаутов.

Слова: Н. А. Адуев (1914) Музыка: В. А. Попов (1915) в исполнении отряда братства православных следопытов (БПС) из православной гимназии Владивостока.

Скаутский метод 
Воспитание в скаутинге ведётся при помощи скаутского метода. Основа скаутского метода заключается в следующем:
 Воспитание на основе обещания. Каждый участник добровольно берёт на себя обязательство соответствовать тому образу, который заложен в обещании и законах. А именно — осознание своего долга перед Богом, гражданского долга и долга перед самим собой
 Патрульная система или система микрогрупп
 Личный рост участников (стимулирующие и развивающие программы) — специальные программы, призывающие участников к самосовершенствованию через развитие, выполнение гражданского и духовного долга, через участие в местных, региональных национальных и международных проектах. Применение новых и старых форм, таких как специальности, разрядная система, проектная деятельность, цикловые игры
 Деятельность на природе. Постоянная практика самоутверждения и развития с помощью активной деятельности на природе при проведении всевозможных разовых форм, традиционных, пионеринга — исследовательской деятельности
 Традиции (заложенные в начале движения, дополняемые самими участниками)
 «Обучение через дело» — метод, привнесённый в начале прошлого века из педагогики, когда основой обучения подразумевалось обязательное претворение теории в практику
 Поддержка взрослых. Генеральная задача для придания организации динамично развивающегося и общественного характера. Система руководства микрогруппами и курсы различных уровней, международный обмен опытом, ротация руководителей, ступеньки роста, звания, должности

Структура 
5 мальчиков образуют «патруль». Во главе патруля — «вожатый» с заместителем («капралом»). Несколько патрулей образуют «роту», которой командует «старшина».

Будь готов! 

Девиз скаутов — «будь готов!» (); по-английски он сокращается до первых букв, так же как фамилия основателя движения скаутов (B.P.).

Происхождение этой фразы связано с исходным патриотическим характером движения скаутов. Баден-Пауэлл писал 12 февраля 1908 в статье в журнале «Бойскаутинг»: «Будьте готовы умереть за свою страну, если потребуется; так что когда настанет момент, выходите из дома с уверенностью и без раздумья о том, убьют вас или нет».

На других языках 
Отделения скаутов по всему миру используют девиз «Будь готов!» на своих родных языках:
 Азербайджанский: Daima Hazır
 Албанский: Ji Gati либо Pergatitu
 Английский: Be prepared
 Арабский: كن مستعيدا (kunna musta'ddan)
 Армянский : Եղիր պատրաստ (Yeghir patrast)
 Белорусский: Напагатове
 Болгарский: Бъди готов
 Венгерский: Légy résen
 Вьетнамский: Sắp Sẵn
 Голландский: Weest Paraat
 Грузинский: იყავი მზად (ík’avi mzad)
 Греческий: Έσω Έτοιμος
 Иврит: היה נכון (хейé нахóн)
 Ирландский: Bí Ullamh
 Испанский: Siempre Listo либо Siempre Alerta («всегда готов», «всегда наготове»)
 Итальянский: Sii Preparato (также в Италии очень часто используется латинская фраза Estote Parati)
 Казахский: Дайын бол
 Киргизский: Даяр бол
 Китайский: 準備
 Латышский: Esi Modrs
 Латинский: Estote Parati
 Литовский: Budek
 Македонский: Биди подготвен
 Малайский: Selalu Bersedia
 Мальтийский: Kun Lest
 Монгольский: Белен бол
 Немецкий: Sei bereit!
 Норвежский: Alltid Beredt
 Пушту: Tayar Osay
 Польский: Czuwaj
 Русский: Будь готóв
 Румынский: Fii gata
 Сербский: Буди спреман
 Словенский: Bodi pripravljen! либо Bud Pripavany
 Тагальский: Laging Handâ (дословно: всегда готов)
 Таджикский: Омода бош
 Тайский: จงเตรียมพร้อม
 Туркменский: Taýýar bol
 Уйгурский: Tayyar Bol
 Украинский: Будь напоготові
 Фарси: Aamaadeh Baash
 Финский: Ole valmis (óле вáльмис)
 Французский: Sois Prêt либо Toujours Prêt
 Хорватский: Budi Pripraven
 Чешский: Buď Připraven
 Чувашский: Хатӗр пул
 Шведский: Var redo
 Эсперанто: Estu preta
 Эстонский: Ole valmis (óле вáльмис)
 Якутский: Бэлэм буол
 Японский: そなえよつねに

Скаутские законы и скаутское обещание 

Один из принципов скаутского метода — жизнь на основе обещания и скаутских законов. Каждый человек, вступая в скауты, даёт обещание.

Основа обещания — 3 принципа, на которых строится весь скаутинг (1910 год):
 Верность Богу и государю.
 Во всякое время помогать ближним.
 Повиновение закону разведчиков.

Современное скаутское обещание — «честным словом обещаю, что буду исполнять свой долг перед Богом и родиной, помогать ближним и жить по законам скаутов».

Скауты живут по определённым законам. В каждой организации они сформулированы по-разному. В качестве примера возможно привести законы из устава организации российских юных разведчиков:
 Скаут — верен Богу, предан родине, родителям и начальникам
 Разведчик — честен и правдив
 Скаут помогает ближним
 Скаут — друг всем и брат другому скауту
 Скаут беспрекословно исполняет приказания родителей и начальников
 Скаут — вежлив
 Скаут — друг природы
 Скаут — бережлив и уважает чужую собственность
 Скаут — чист в мыслях, словах, делах, телом и душой
 Скаут никогда не падает духом

Символика и традиции

Эмблема 
Скаутская эмблема — трёхлепестковая лилия. Лилия стала символом скаутинга с момента его зарождения. Сейчас она используется 16 миллионами скаутов во многих странах мира. 3 конца лилии представляют 3 элемента скаутской клятвы: долг перед собой, перед ближними, перед Богом. На лилиях многих русских скаутских организаций изображён Святой Георгий. Он является покровителем русских скаутов.

Скаутские эмблемы разных организаций могут существенно отличаться. Но все они имеют обязательный элемент — трёхлепестковую лилию.

Скаутское рукопожатие 
Скауты во всем мире пожимают руки левой, а не правой рукой, что является знаком особой дружбы и веры. Объясняется это тем, что основатель скаутского движения Роберт Баден-Пауэлл во время военной службы в Африке позаимствовал этот обычай у африканских племён. Во время приветствия копьё, которое держали в правой руке, втыкали в землю, а щит перекладывали из левой руки в правую, показывая таким образом, что ты доверяешь человеку, с которым здороваешься.

Скаутский салют 
Скаутский салют отдаётся при полной униформе и в торжественных случаях, таких как подъём и спуск национального флага, и при произнесении скаутского обещания. Вариантом этого символа-салюта является скаутский знак, во время которого правая рука поднимается до уровня плеча, 2 пальца (большой и мизинец) — соединены, 2 (или 3), в зависимости от возраста скаута, — плотно сжаты (указательный, средний и безымянный). 3 пальца символизируют 3 основных принципа скаутинга. Большой палец и мизинец, соединённые вместе, говорят о том, что в скаутинге старший помогает младшим.

Звеновой флажок 

Каждое звено (скаутский патруль) имеет свой флажок. Более крупные элементы скаутского движения (отряд, дружина, региональная, национальная организация) имеют собственное знамя.

Клич звена 
Призыв (клич) звена должен быть простым и коротким, выражать общее настроение, общие цели и совместную деятельность.

Скаутский галстук 
Галстук — обязателен и является отличающим элементом для каждой скаутской группы; по цвету они могут быть разнообразными в зависимости от организации, пола, звания, могут иметь цвета флага, герба города, региона, страны. Скаутский галстук закрепляется зажимом, который скаут делает сам из кожи, дерева, коры или других природных материалов, либо особым, так называемым «квадратным» узлом. В отличие, например, от пионерского галстука времён СССР, скаутская традиция позволяет использование галстука в самых разных целях: перевязать рану, снять горячий котелок с костра, натянуть верёвку на переправе можно, защитив ладонь галстуком.

Скаутские знаки отличия 
Особые знаки в виде нашивок, наклеек, значков, лент и шнуров, которые скаут носит на своей форме, обозначают его принадлежность к той или иной организации, положение в ней, принадлежность к дружине, отряду, звену. Также по скаутской форме можно определить достижения, разряд скаута или сданные им «специальности», например, в поварском деле, оказании первой помощи, спортивном совершенствовании.

Примечания

Литература 
 
 Что есть скаутинг — книга для скаутского лидера (Всемирная организация скаутского движения), 1992.
 С. Воздвиженский — Скаутский метод (Петрозаводск, 2004)
 Scouts.ru — Центральный сайт скаутов-разведчиков России
 Кудряшов Ю. В. — Российское скаутское движение. Исторический очерк. (Науч. изд.). — Архангельск: Издательство Поморского государственного университета, 1997 г.
 Полчанинов Р. В. — Конспекты КНЕ. Сан-Франциско, 1997.
 Курсовой материал для подготовки скаутских руководителей «История скаутского движения» Глава 2-я. Из архива О. Е. Левицкого, Санта-Роза, Калифорния, апрель 1995 г.
 А. Шободоева. — Российский скаутинг: история, теория, практика. — Омск: изд-во госпедуниверситета, 1995
 Газета «Новая газета» № 69 от 21 Сентября 2000 г.
 Роберт Баден-Пауэлл — «Скаутинг для мальчиков». Англия, Лондон. 1908.
 Федосов Антон Борисович, «Патриотическое воспитание в скаутской и пионерской организациях: сравнительно-исторический анализ»

Ссылки 

 Сайт Организации российских юных разведчиков
 World Organization of the Scout Movement
 Учебник скаутинга
 Соколов Р. В поисках «настоящей социальной педагогики»
 Кулешов А. Будь готов за Россию!
 Александров К. М. Национальная педагогика русского скаутизма
  Развитие скаутского движения в России до 1917 год
 
 В. В. Громов «Воспитание по-скаутски»

 
Сурвивализм
Выживание
Вооружённые силы